Дъглас Ерик Лайман, по известен като Дъг Лайман (), е американски режисьор и продуцент.

Филмография

Външни препратки 
 

Американски режисьори
Американски филмови продуценти
Родени в Ню Йорк